Bogdan Vodă ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Bogdan Vodă (Maramureș), Gemeinde im Kreis Maramureș
 Bogdan Vodă (Bacău), Dorf im Kreis Bacău

Bogdan Voda ist der Name folgender Personen:

* Bogdan Voda (Schauspieler), rumänischer Schauspieler